Pycnovellomyces är ett släkte av svampar. Pycnovellomyces ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Pycnovellomyces